BHQ peut désigner :
 Aéroport de Broken Hill, un aéroport domestique desservant la ville de Broken Hill, au sud de l'Australie ;
 , la cinquième édition de la .

Code IATA des aéroports